santo-amarense – abitanti di Santo Amaro (Bahia)
santo-amarense – abitanti di Santo Amaro da Imperatriz